Балта — деревня в Мошковском районе Новосибирской области. Центр Балтинского сельсовета.

Площадь деревни — 126 гектаров.

Население

История 
Деревня получила своё название из татарского языка от слова «топор».

Учреждения 
В Балте по данным на 2006 год функционируют 1 учреждение здравоохранения, 1 образовательное учреждение.

В деревне расположена РМОУ Балтинская средняя общеобразовательная школа, которая в 2001 году была признана лучшей школой Мошковского района. Школа располагается в двухэтажном каменном здании.

Экономика 
В Балте осуществляют деятельность два сельскохозяйственных предприятия:
 ООО «Нива»;
 ООО «Оратай».

В 2010 году открылось предприятие по переработке мяса ООО «Балтинский комбинат полуфабрикатов».

Всего в Балте по данным на 2006 год расположено 2 промышленных объекта, 6 объектов сельскохозяйственного производства.

Известные жители и уроженцы 
 Иванова, Ирина Фёдоровна (1917—2002) — Герой Социалистического Труда.

Ссылки 
  // Советская Сибирь. — 2007. — 23 мая.
  // Советская Сибирь. — 2008. — 11 октября.

Примечания 

Населённые пункты Мошковского района